Corrado Ferlaino – imprenditore, ingegnere e dirigente sportivo italiano, ex proprietario del Napoli
Francesco Ferlaino – magistrato italiano, vittima della 'Ndrangheta